Handbal maakt deel uit van het Europees Jeugd Olympisch Festival sinds de vierde editie in 1997. Elk NOC mag aan één teamsport deelnemen.

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Deelnemende landen

Mannen

Vrouwen

Referenties 
 Hongarije 2017 resultaten jongens
 Hongarije 2017 resultaten meisjes
 Georgië 2015 resultaten jongens
 Georgië 2015 resultaten meisjes
 Nederland 2013 resultaten jongens
 Nederland 2013 resultaten meisjes
 Turkije 2011 resultaten jongens en meisjes
 Finland 2009 resultaten jongens en meisjes
 Servië 2007 resultaten meisjes
 Italië 2005 resultaten meisjes
 Italië 2005 resultaten meisjes forum Handball123.com
 Spanje 2001 finale jongens
 Medailleoverzicht Dansk Håndbold Forbund
 Eurolympic resultaten

 
Europees Olympisch Jeugdfestival